Příjmení Kopečný, přechýleně Kopečná, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Angelika Kopečný (* 1949) – německá socioložka, psychoterapeutka a spisovatelka
 Bohumíra Kopečná (* 1946) – první česká nejvyšší státní zástupkyně (1994–1997)
 František Kopečný (1909–1990) – český bohemista a slavista
 František Kopečný (fotbalista) (* 1940) - český fotbalista
 Jan Kopečný (* 1989) – český herec a zpěvák
 Josef Kopečný (* 1943) – český učitel a bývalý fotbalový brankář
 Miloslav Kopečný (* 1944) - český herec
 Miloš Kopečný (* 1993) – český fotbalista

Podobná příjmení
 Kopecký

Česká příjmení
Slovenská příjmení